Henry Jones Senior – fikcyjna postać z filmu Indiana Jones i ostatnia krucjata, ojciec tytułowego bohatera. Urodził się w Szkocji, w 1872 roku, zmarł w roku 1956 lub 1957. Zagrał go Sean Connery, zaś w retrospekcjach młodego Henry’ego zagrał Alex Hyde-White (jednak głosu użyczył mu Sean Connery). Henry Jones Sr. jest naukowcem, mnóstwo czasu poświęcił na poszukiwania św. Graala. Nie miał dobrych kontaktów z synem, spędzali ze sobą mało czasu.

Od lat interesował się archeologią.

Przypisy 

Postacie z serii Indiana Jones